Ратич — українське прізвище.

 Ратич Андрій Остапович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Ратич Василь — педагог
 д-р Ратич Іриней Борисович — біохімік
 д-р Ратич Любомир Володимирович — вчений-механік.
 Ратич Олексій Онисимович — археолог

Примітки 

Українські прізвища